A Supercopa Europeia de 1973 foi disputada entre os vencedores da Liga dos Campeões da UEFA, Ajax, e o vencedor da Taça dos Clubes Vencedores de Taças, Milan. O resultado da partida foi de 6-1. Esse resultado se tornou a pior derrota para um time italiano em uma final de competição da UEFA.

Detalhes

1ª mão

2ª mão

1973
Partidas da Associazione Calcio Milan
Partidas do Ajax Amsterdã